Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Datum: 27. Februar 1993

Teilnehmer: 66 genannt; 66 gestartet; 66 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) World Ski Championships Men's K90 February 27, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 11. Juli 2020
 27.02.1993 – Skisprung spezial K90 Offizielle Ergebnisse; FIS
 Falun SWE 1993.02.27 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 11. Juli 2020
 Men Jump K90m Nordic World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 11. Juli 2020
 Weltmeisterschaften: 27. Februar 1993 – K90 in Falun (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 187 ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K120 

Datum: 21. Februar 1993

Teilnehmer: 64 genannt; 63 gestartet; 63 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) World Ski Championships Men's K120 February 21, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 11. Juli 2020
 21.02.1993 – Skisprung spezial K115 Offizielle Ergebnisse; FIS
 Falun SWE 1993.02.21 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 11. Juli 2020
 Men Jump K120m Nordic World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 11. Juli 2020
 Weltmeisterschaften: 21. Februar 1993 – K115 in Falun (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 186 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K120 

Datum: 23. Februar 1993

Quellen 
 Falun (SWE) World Ski Championships Men's Team K120 February 19, 1993 (Sic!) auf fis-ski.com, abgerufen am 11. Juli 2020
 23.02.1993 – Mannschaftskisprung spezial K115 Offizielle Ergebnisse; FIS
 Falun SWE 1993.02.23 MS Dr  World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 11. Juli 2020
 Weltmeisterschaften: 23. Februar 1993 – K115 in Falun (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 188 ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1993
Skispringen (Schweden)